O Santuário de Nossa Senhora da Lapa situa-se na freguesia de Quintela, Sernancelhe em Portugal, e é onde está a imagem original da Nossa Senhora da Lapa. O culto à nossa senhora da Lapa está espalhado por Portugal, Brasil e outras antigas colónias portuguesas, encontrando-se inúmeras igrejas dedicadas à Nossa Senhora da Lapa. Assim, por Igreja da Lapa pode estar à procura de:

 Igreja da Lapa - na Póvoa de Varzim, Portugal;
 Igreja da Lapa - em Arcos de Valdevez, Portugal;
 Igreja da Lapa - no Porto, Portugal;
 Igreja da Lapa - em Braga, Portugal.
 Igreja de Nossa Senhora da Lapa - Vila do Conde

Ver também 
 Capela de Nossa Senhora da Lapa (desambiguação);
 Convento da Lapa - em Salvador, Bahia, no Brasil.

Desambiguação